Arenápolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Arenápolis (ort), Mato Grosso, 
 Arenápolis (kommun), Mato Grosso, 

Robotskapade Brasilienförgreningar